Cantley steht für:
 Lewis C. Cantley (* 1949), US-amerikanischer Molekularbiologe und Biochemiker
 Cantley (Norfolk), Ort in Großbritannien
 Cantley (Québec), Ort in Kanada